Single numer jeden w roku 2019 (Belgia)
Single numer jeden w roku 2019 (Japonia)
Single numer jeden w roku 2019 (Litwa)
Single numer jeden w roku 2019 (Polska)
Single numer jeden w roku 2019 (Rosja)
 Single numer jeden w roku 2019 (USA)

Zobacz też